Брест () град је у Француској у региону Бретања, у департману Финистер. Лоциран на западном крају полуострва Бретања, град је важна трговачка и ратна лука.

По подацима из 1990. године град је имао 147.956 становника, а густина насељености је износила 2.988 становника/-{km²}-.

Географија

Клима

Демографија

Међународна сарадња 
  Кадиз
  Констанца
  Денвер
  Дан Лири
  Кил
  Плимут
  Сапоне
  Таранто
  Јокосука

Референце

Спољашње везе 

 
 Извор података: Insee
 Мапе и сателитски снимци:
 Град Брест
 Google maps
 MSN-ов атлас света

Департман Финистер у Француској
Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској